Ноатак (Аляска) — статистически обособленная местность в штате Аляска, США
 Ноатак (река) — река на северо-западе штата Аляска
 Ноатак (аэропорт) — государственный гражданский аэропорт в статистически обособленной местности Ноатак
 Ноатак (персонаж) — антагонист первого сезона мультсериала «Легенда о Корре»